Сапёрная — притяжательное прилагательное женского рода, означающее «имеющая отношение к сапёрам». См. например:

 Сапёрная армия
 Сапёрная бригада
 Сапёрная лопатка
 Большая сапёрная лопата
 СДЛ (сапёрная деревянная лодка)
 Сапёрная танкетка СТ-27

и др.

В России существует несколько топонимов с этим словом:

 Сапёрная улица
 Сапёрная (станция)
 Сапёрная слободка

См. также 
 Сапёрный
 Сапёрное